Северна България е част от територията на Република България, разположена северно от главното било на Стара планина, което условно разделя страната на северна и южна част. В природогеографско отношение релефа е сравнително еднообразен, в по-голямата си част равнинно-хълмист. Тук е концентрирано 36% от населението на България. По-големи градове са Варна, Русе, Плевен, Добрич и Шумен. В административно отношение се включват следните области:

 Варна (24)
 Велико Търново (25)
 Видин (26)
 Враца (27)
 Габрово (4)
 Добрич (3)
 Ловеч (8)
 Монтана (9)
 Плевен (12)
 Разград (14)
 Русе (15)
 Силистра (17)
 Търговище (23)
 Шумен (16)

Площта на Северна България е 48 495,1 km2, а населението към 2011 г. – 2 674 347 души (55,15 души/kм2).

В исторически план днешна Северна България заедно с останалата след 1918 година в Румъния Северна Добруджа е историческата област Мизия, една от трите – заедно с Тракия и Македония – историкогеографски области, в които първоначално през 9-10 век, а по-късно и през 19 век се оформя българската нация.

Източници 
 Национален статистически институт

Физикогеографски зони и области на България